rubryka (formularz) – miejsce (pole) do wpisywania danych na formularzu
 rubryka (czasopismo) – miejsce w czasopiśmie poświęcone stałemu tematowi

Zobacz też 
 rubryk – tekst objaśniający do ksiąg liturgicznych